Brettenham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Brettenham – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)